Ба́зовская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах Российской Федерации.

Россия 

 Базовская улица — улица в Краснодаре.
 Базовская улица — улица в Москве.